John Zuccarini – criminale statunitense
 Joseph Gerhard Zuccarini – botanico tedesco
 Marco Zuccarini – direttore d'orchestra italiano
 Mario Zuccarini – bibliotecario, bibliografo e storico italiano
 Oliviero Zuccarini – giornalista e politico italiano